Harding County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Harding County (New Mexico)
Harding County (South Dakota)